Emanuele Caronti – monaco cristiano italiano
 Enrico Caronti – partigiano italiano
 Felipe Caronti – ingegnere argentino